Lillselet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lillselet, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Lillselet (Bureå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (14,7 ha)
Lillselet (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (4,86 ha)
Lillselet (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (21,7 ha)
Lillselet (Råneå socken, Norrbotten, 734679-179154), sjö i Bodens kommun, 
Lillselet (Råneå socken, Norrbotten, 734938-178718), sjö i Bodens kommun, 
Lillselet (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,  (23,6 ha)
Lillselet (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (19,1 ha)
Lillselet (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (51,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn